Lampy peut faire référence à :

Hydronyme 
 Le Lampy, une rivière du sud de la France, dans les départements du Tarn et de l'Aude, sous-affluent de l'Aude par le Fresquel.
 Le Lampy, ou plus exactement Bassin du Lampy-Neuf : un bassin, ou une retenue d'eau construit en 1782, sur la commune de Saissac.

Toponyme  
  Raissac-sur-Lampy, une commune française située dans le département de l'Aude en Languedoc-Roussillon.